Сергей Иосифович Карцевский (, ; ) — русский языковед. Один из активных деятелей Женевской лингвистической школы, участник Пражского лингвистического кружка.

С 1907 политический эмигрант, жил в Женеве, где изучал лингвистику у Ш. Балли и А. Сеше. В 1917 приехал в Москву, в 1919 уехал в Прагу. В 1927 защитил диссертацию в Женевском университете и получил там место приват-доцента, а затем и профессора. Инициатор создания (1940) и вице-президент (1941—1950) Женевского лингвистического общества.

Председатель Союза советских граждан Швейцарии. В 1955 получил разрешение на въезд в СССР и начал готовиться к отъезду, но умер за полгода до намеченного срока.

Рукописи научных трудов Карцевского были переданы в Комиссию по истории филологических наук при Отделении литературы и языка АН СССР.

Основные публикации 
 Язык, война и революция. Берлин, 1923. — 72 с.
 Système du verbe russe: Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927.
 Повторительный курс русского языка. М., 1928.
 Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев В. А. (сост.). История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965.
 Introduction à l'étude de l’interjection // Cahiers Ferdinand de Saussure, 1941, № 1.
 Sur la parataxe et la syntaxe en russe // Cahiers Ferdinand de Saussure, 1948, № 7.
 Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. Сост., вступит. статья и комментарии И. И. Фужерон. М.: Языки славянской культуры. Том 1, 2000. Том 2, 2004.

Примечания

Ссылки 
  Статья о Карцевском на «Кругосвете» 
 Похоронен в 2а колумбарии Нового Донского кладбища

Лингвисты России
Лингвисты Швейцарии
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Русские эмигранты первой волны в Швейцарии
Морфологи
Структуралисты
Русисты
Похороненные на Донском кладбище